Cameron může být:

křestní jméno

 Cameron Diaz – americká herečka
 Cameron Mitchell – fiktivní osoba ze seriálu Hvězdná brána
 Cameron van der Burgh – jihoafrický reprezentant v plavání

příjmení osob
 Alastair Cameron (1925–2005) – kanadský astrofyzik
 David Cameron (* 1966) – britský politik
 Jack Cameron (1902–1981) – kanadský hokejový brankář
 James Cameron (* 1954) – kanadský filmový režisér a scenárista
 Julia Margaret Cameronová (1815–1879) – britská fotografka
 Kenneth Cameron (* 1949) – americký kosmonaut
 Matt Cameron (* 1962) – americký bubeník
 Paul Cameron (* 1939) – americký psycholog

místní název
 Cameron County – okresy v USA

město v USA
 Cameron (Arizona)
 Cameron (Illinois)
 Cameron (Louisiana)
 Cameron (Montana)
 Cameron (Missouri)
 Cameron (New York)
 Cameron (Severní Karolína)
 Cameron (Ohio)
 Cameron (Oklahoma)
 Cameron (Jižní Karolína)
 Cameron (Texas)
 Cameron (Západní Virginie)

fiktivní postava
 Allison Cameronová – postava v seriálu Dr. House

obchodní značka
 Cameron (značka) – značka motocyklových batohů a tankvaků

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení